Rhopalogaster (roofvlieg), een uitgestorven geslacht van roofvliegen uit de familie Asilidae
 Rhopalogaster (schimmelgeslacht), een geslacht van schimmels